Hotel Continental puede referirse a:
Hotel Continental, de Barcelona, España.
Hotel Continental, de Bogotá, Colombia.
Hotel Continental, de Brno, República Checa.
Hotel Continental de Buenos Aires, Argentina.
Hotel Continental, de Hannover, Alemania.
Hotel Continental, de Leipzig, Alemania.
Hotel Continental de San Sebastián, España (desaparecido).
Hotel Continental, de Tánger, Marruecos.
Hotel Continental de Temuco, Chile.
Hotel Continental de Ho Chi Minh, Vietnam.
Hotel Continental, de Venecia, Italia.